La nazionale di pallavolo femminile della Bulgaria è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Bulgaria ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bulgaria.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Giochi europei

Trofeo Valle d'Aosta

Altri progetti

Collegamenti esterni